Rockbridge peut désigner :

Toponyme 

 , une communauté non-incorporée du comté de Gwinnett en Géorgie.
 Rockbridge, un village du comté de Greene dans l'Illinois.
 Rockbridge Township, un township du comté de Greene dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté d'Ozark dans le Missouri.
 , une communauté non-incorporée et une census-designated place du comté de Hocking en Ohio.
 , une ville du comté de Richland dans le Wisconsin.
 , une communauté dans la ville de  dans le Wisconsin.
 
 Comté de Rockbridge, un comté de Virginie.

Autres 
 1st Rockbridge Artillery, en , est une batterie d'artillerie légère de l'armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.
 , un navire américain.

Voir aussi 
 Rock Bridge Township, un township du comté de Boone dans le Missouri.

Homonymie de townships